Paolo Castaldi – compositore, musicologo e didatta italiano
 Paolo Castaldi – autore di fumetti italiano